Sveti Jurij se poate referi la câteva localități din Slovenia:

 Comuna Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Slovenia
 Sveti Jurij, Rogatec, localitate din comuna Rogatec
 Sveti Jurij, Grosuplje, localitate din comuna Grosuplje
 Sveti Jurij, Rogašovci, localitate din comuna Rogašovci
 Sveti Jurij ob Ščavnici, localitate din comuna Sveti Jurij ob Ščavnici
 Gore, Hrastnik, localitate din comuna Hrastnik, cunoscută ca Sveti Jurij ob Turju până în 1955
 Jurski Vrh, localitate din comuna Kungota, cunoscută ca Sveti Jurij ob Pesnici până în 1952
 Podkum, localitate din comuna Zagorje ob Savi, cunoscută ca Sveti Jurij pod Kumom până în 1952
 Šentjur na Polju, localitate din comuna Sevnica, cunoscută ca Sveti Jurij pri Loki până în 1955